Amerikai Egyesült Államok
Great Falls (Dél-Karolina)
Great Falls (Montana)
Great Falls (Virginia)